Морозовка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.

Входит в состав Октябрьского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района